Física: 
 Moviment harmònic simple
 Moviment harmònic complex
 Oscil·lador harmònic
 Tercera llei de Kepler o llei harmònica sobre el moviment dels planetes.
 Harmonia de les esferes, antiga teoria pitagòrica sobre el moviment dels planetes